Neogotische kapel (Bellegem), bouwwerk in de Vlaamse plaats Bellegem
 Neogotische kapel (Menen), kapel in de West-Vlaamse stad Menen